«Сва́дьба» () — кинофильм 1978 года, снятый Робертом Олтменом в жанре чёрной комедии.

Фильм высмеивает как сам «священный институт семьи и брака», так и бездуховность, лицемерие и ханжество богатых семей и общества вообще.

Фильм рассказывает об одном дне из жизни двоих молодых людей — их пышной свадьбе. Семья южан среднего достатка пытается найти общий язык с богатой семьёй, связанной с организованной преступностью.

В ролях 
 Дези Арназ мл. — Дино Слоан Корелли
 Кэрол Барнетт — Катрин Бреннер
 Джеральдина Чаплин — Рита Биллингслей
 Витторио Гассман — Луиджи Корелли
 Лиллиан Гиш — Нетти Слоан
 Лорен Хаттон — Флоренция Фармер
 Ховард Дафф — доктор Жюль Мичэм
 Миа Фэрроу — Элизабет Баффи Бреннер
 Деннис Франц — Кунс
 Пол Дули — Лиам «Снукс» Бреннер
 Пегги Энн Гарнер — Кэндис Ратледж
 Нина Ван Палландт — Регина Слоан Корелли

Признание 
Фильм был благосклонно принят профессионалами и публикой.
 1978 год — Кэрол Бёрнетт получила премию как лучшая актриса на кинофестивале в Сан-Себастьяне за исполнение в фильме роли матери невесты, Кэтрин Бреннер.
 1979 год — Роберт Олтмен номинирован по получение премии BAFTA в номинации «за лучшую режиссёрскую работу», а также в номинации «лучший сценарий» вместе с командой сценаристов.
 В том же году фильм номинировался на получении кинопремии Cesar как «лучший иностранный фильм».
 В том же году актриса Кэрол Бёрнетт была номинирована на получение премии «Золотой Глобус».

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1978 года
Фильмы США 1978 года
Фильмы про свадьбу